Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 265001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 1 lutego 2003 do 27 lutego 2006. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

265001-265100

265101-265200

265201-265300

265301-265400

265401-265500

265501-265600

265601-265700

265701-265800

265801-265900

265901-266000

Przypisy 

Lista planetoid 265001-266000